Glazik peut désigner deux zones du Finistère et leurs habitants :
 le Pays Glazik ;
 la Communauté de communes du pays Glazik.
 Peut désigner la marque de vêtements originaire de la région : Le Glazik